Welf Heinrich von Hannover, książę Hanoweru, książę Brunszwiku, książę Wielkiej Brytanii i Irlandii (Welf Heinrich Ernst August Georg Christian Berthold Friedrich Wilhelm Louis Ferdinand von Hannover,  ur. 11 marca 1923 w Gmunden, Austria; zm. 12 lipca 1997 we Frankfurcie nad Menem) – arystokrata niemiecki, członek dynastii hanowerskiej.

Życiorys 
Był synem Ernesta Augusta III (1887-1953) i księżnej Wiktorii Luizy Pruskiej (1892-1980) oraz wnukiem ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II Hohenzollerna. Po upadku monarchii w 1918 wraz z rodzicami i rodzeństwem udał się na wygnanie do Austrii. Po zakończeniu II wojny światowej obronił doktorat z prawa. Jeździł z wykładami do USA. W następnych latach pracował we Frankfurcie. Był dyrektorem firmy zajmującej się importem i eksportem.

Rodzina 
20 września 1960 roku w Büdingen poślubił księżniczkę Aleksandrę zu Ysenburg und Büdingen (23 października 1937 - 1 czerwca 2015), córkę księcia Ottona Fryderyka i jego małżonki Anny Eleonory, a siostry obecnego tytularnego księcia zu Ysenburg und Büdingen  - Wolfganga Ernsta (ur. 20 czerwca 1936). Księżniczka Aleksandra ukończyła szkołę medyczną, posiada wykwalifikowaną wiedzę w tym zakresie, studiowała w Paryżu i Bonn. Po ślubie przeniosła się wraz z mężem do Frankfurtu. Para nie miała dzieci. Welf Henryk zmarł po długiej chorobie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Welf Heinrich (1923-1997) Prinz von Hannover

Dynastia hanowerska
Niemiecka szlachta
Urodzeni w 1923
Zmarli w 1997
Ludzie urodzeni w Gmunden